Saint-Germain-des-Prés – dzielnica Paryża
 Saint-Germain-des-Prés – opactwo na terenie tej dzielnicy
 Saint-Germain-des-Prés – stacja paryskiego metra
 Saint-Germain-des-Prés – miasto we Francji, w regionie Akwitania
 Saint-Germain-des-Prés – miasto we Francji, w Regionie Centralnym
 Saint-Germain-des-Prés – miasto we Francji, w regionie Midi-Pireneje
 Saint-Germain-des-Prés – miasto we Francji, w regionie Kraj Loary

Zobacz też 
 Saint-Germain